Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2011-2012 победу в нём одержал клуб Алмаз-АЛРОСА.

Как и в прошлом сезоне, чемпион лиги определялся по итогам регулярного чемпионата.

Участники чемпионата 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 Арсенал (Пермь)
 Заря (Якутск)
 Энерком (Липецк)
 Прогресс (Глазов)
 Спарта-Щёлково (Щёлково)
 Ямал-НУБК (Новый Уренгой)
 Бумажник (Сыктывкар)
 Ухта (Ухта)
 Тобол-Тюмень-2 (Тобольск)
 Факел (Сургут)
 Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)

Итоговая таблица 

|}

Лучшие бомбардиры

Повышение в классе 
Ни один из клубов Высшей лиги 2011/12 не заявился в Суперлигу на следующий сезон

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2010-2011

Соревнования по мини-футболу в России